Ятенга () — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Входит в состав Северной области. Административный центр провинции — город Уахигуя. Площадь провинции составляет 6990 км².

Население 
По данным на 2013 год численность населения провинции составляла 644 318 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 13 департаментов:
 Барга
 Каэн
 Кальсака
 Косука
 Кумбри
 Намисигима
 Уахигуя
 Ула
 Рамбо
 Сегенега
 Тангае
 Тиу
 Зогоре

Примечания